Жермил (Пеналва-ду-Каштелу) — район в Португалии.
 Жермил (Понте-да-Барка) — район в Португалии.